Лига Леумит 1980/1981 — 29-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1980/1981
Израиль
Израиль
1980 год в Израиле
1981 год в Израиле